Чемпионство Соединённых Штатов WWE () — это титул чемпиона, продвигаемый американским рестлинг-промоушном WWE. Ныне защищается на бренде Raw. Наряду с титулом интерконтинентального чемпиона WWE является одним из двух второстепенных титулов в WWE.

Титул был учрежден 1 января 1975 года как версия титула чемпиона Соединённых Штатов NWA в тяжёлом весе, который защищался в Jim Crockett Promotions, а затем был принят World Championship Wrestling (WCW), который в итоге отделился от National Wrestling Alliance (NWA). Первый чемпион — Харли Рейс.

После того, как в 2001 году WCW была приобретена World Wrestling Federation (WWF), титул защищался в WWF, пока не был объединен с интерконтинентальным чемпионством на Survivor Series в том же году. После разделения брендов в 2002 году и переименования промоушена в WWE, титул был восстановлен как чемпионство Соединённых Штатов WWE в июле 2003 года в качестве второстепенного титула бренда SmackDown.

Из всех ныне действующих титулов WWE, титул чемпиона Соединённых Штатов — единственный, который не был основан в промоушене. Это второй по возрасту действующий титул в компании после титул чемпиона WWE (1963), но третий по продолжительности существования титул после WWE и интерконтинентального чемпионства (1979), так как WWE владеет титул чемпиона Соединённых Штатов только с 2001 года.

История создания 
Титул чемпиона Соединённых Штатов начинался как региональный титул под названием чемпион Соединённых Штатов NWA в тяжёлом весе, это одна из нескольких версий титула, разрешенных на разных территориях согласно уставу National Wrestling Alliance (NWA). Он был создан и защищался в Mid-Atlantic Championship Wrestling (MACW) под руководством Джима Крокетта-младшего. 1 января 1975 года, Харли Рейс стал первым в истории чемпионом. Титул быстро заменил чемпионство NWA Mid-Atlantic в тяжёлом весе в качестве главного одиночного титула в промоушене. В то время как NWA признавала только одного чемпиона мира в тяжелом весе, не было единого неоспоримого чемпиона Соединённых Штатов, поскольку ряд региональных промоушенов NWA признавали свои собственные версии титула и чемпиона. Однако все изменилось в январе 1981 года: базирующаяся в Сан-Франциско территория NWA Big Time Wrestling, которая была последним промоушеном за пределами среднеатлантического региона, признававшим собственного чемпиона Соединённых Штатов, прекратила свою деятельность примерно в то же время, оставив среднеатлантический вариант как единственный оставшийся титул чемпиона Соединённых Штатов.

Этот титул оставался главным в среднеатлантическом регионе до 1986 года, когда Крокетт получил контроль над титул чемпиона мира NWA в тяжелом весе. После этого титул чемпиона Соединённых Штатов стал второстепенным титулом промоушена. После того как Тед Тёрнер купил компанию Крокетта и переименовал её в World Championship Wrestling (WCW) в ноябре 1988 года, титул продолжал использоваться и признаваться как второстепенный по отношению к чемпионству мира. WCW начала отделять себя от NWA, о чём свидетельствует смена названия титула на чемпионство Соединённых Штатов WCW в тяжёлом весе в январе 1991 года.

На эпизоде World Championship Wrestling от 6 апреля 1991 года Никита Колофф уничтожил классический пояс чемпиона Соединённых Штатов в тяжелом весе 1980-х годов во время послематчевой драки с Лексом Люгером, который в четвёртый раз становился чемпионом. Колофф, утверждавший, что он настоящий чемпион, сбил Люгера с ног, ударив его поясом, а затем несколько раз ударил поясом о стойку ринга. Люгер выступал без физического чемпионского пояса, а позже стал первым, кто надел пояс нового дизайна, который использовался до закрытия WCW в марте 2001 года, после того как его купила конкурирующая компания World Wrestling Federation (WWF). В 2000 году Лэнс Шторм выиграл титул и неофициально переименовал его в Канадский чемпионат в тяжелом весе, украсив лицевые панели пояса большими наклейками с канадским флагом.Когда WWF приобрела WCW, они использовали титул чемпиона Соединённых Штатов во время сюжетной линии WWF «Вторжение». Титул был деактивирован после объединения с интерконтинентальным чемпионством WWF на Survivor Series того года, когда чемпион Соединённых Штатов Эдж победил интерконтинентального чемпиона Теста, став новым интерконтинентальным чемпионом. В июле 2003 года, через год после первого разделения брендов в промоушене, переименованном в World Wrestling Entertainment (WWE), титул был восстановлен как чемпионство Соединённых Штатов WWE тогдашним генеральным менеджером генеральным менеджером SmackDown! Стефани Макмэн и с совершенно новым дизайном пояса. Он был назначен в качестве второстепенного чемпионата для бренда SmackDown!, что сделало его единственным титулом из WCW, который был восстановлен в качестве титула WWE. Эдди Герреро стал первым чемпионом после его возобновления, выиграв турнир на Vengeance в том году, победив Криса Бенуа в финальном матче.

Турнирные таблицы за титул чемпиона Соединённых Штатов

Турнирные таблицы за титул чемпиона Соединённых Штатов NWA в тяжёлом весе (Mid-Atlantic) 

 Таблица первого турнира за титул чемпиона Соединённых Штатов NWA в тяжёлом весе (1975)

Турнир за титул чемпиона Соединённых Штатов NWA в тяжёлом весе, финал которого состоялся 9 ноября 1975 года. Турнир проводился для выявления нового чемпиона Соединённых Штатов, после того, как Джонни Валентайн получил травму спины, был вынужден вакантировать титул и закончить карьеру.

 Таблица турнира за титул чемпиона Соединённых Штатов NWA в тяжёлом весе (1979)

Турнир за титул чемпиона Соединённых Штатов NWA в тяжёлом весе, финал которого состоялся 1 сентября 1979 года. Турнир проводился для выявления нового чемпиона Соединённых Штатов, после того, как Рик Флэр завоевал Командное чемпионство Мира NWA и сложил себя полномочия чемпиона Соединённых Штатов.

 Таблица турнира за титул чемпиона Соединённых Штатов NWA в тяжёлом весе (1981)

Турнир за титул чемпиона Соединённых Штатов NWA в тяжёлом весе, финал которого состоялся 4 октября 1981 года. Турнир проводился для выявления нового чемпиона Соединённых Штатов, так как Ваху Макдэниел получил травму и вакантировал титул, после нападения на него Абдуллы Мясника.

 Таблица турнира за титул чемпиона Соединённых Штатов NWA в тяжёлом весе (1984)

Турнир за титул чемпиона Соединённых Штатов NWA в тяжёлом весе, финал которого состоялся 7 октября 1984 года. Турнир проводился для выявления нового чемпиона Соединённых Штатов, так как Ваху Макдэниел был вынужден отказаться от титула из-за своей спорной победы над Рики Стимотом, в матче в который вмешался Талли Бланшар.

 Таблица турнира за титул чемпиона Соединённых Штатов NWA в тяжёлом весе (1988)

Турнир за титул чемпиона Соединённых Штатов NWA в тяжёлом весе, финал которого состоялся 13 мая 1988 года. Турнир проводился для выявления нового чемпиона Соединённых Штатов, после того, как Дасти Роудс был лишён чемпионства напав на президента NWA Джима Крокетта.

Турнирные таблицы за титул чемпиона Соединённых Штатов WCW в тяжёлом весе 

 Таблица первого турнира за титул чемпиона Соединённых Штатов WCW в тяжёлом весе (1991)

Турнир за титул чемпиона Соединённых Штатов WCW в тяжёлом весе, финал которого состоялся 25 августа 1991 года. Турнир проводился для выявления нового чемпиона Соединённых Штатов, после того, как Лекс Люгер завоевал чемпионство Мира WCW в тяжёлом весе и сложил себя полномочия чемпиона Соединённых Штатов.

 Таблица турнира за титул чемпиона Соединённых Штатов WCW в тяжёлом весе (1993)

Турнир за титул чемпиона Соединённых Штатов WCW в тяжёлом весе, финал которого состоялся 11 января 1993 года. Турнир проводился для выявления нового первого претендента. Но во время турнира Рик Руд получил травму и был вынужден вакантировать титул. Так как Руд сложил с себя полномочия чемпиона, турнир стал за чемпионство.

 Таблица турнира за титул чемпиона Соединённых Штатов WCW в тяжёлом весе (1995)

Турнир за титул чемпиона Соединённых Штатов WCW в тяжёлом весе, финал которого состоялся 18 июня 1995 года. Турнир проводился для выявления нового чемпиона Соединённых Штатов, после того, как Биг Ван Вейдер был лишён титула, за нападение Дейва Салливана, из-за которой последний попал в больницу.

  Матч между Стингом и Менгом первоначально был запланирован как полуфинальный, но в другом полуфинальном матче между Риком Флэром и Рэнди Сэвиджом победителя выявить не удалось, оба были дисквалифицированы, в результате чего матч между Стингом и Менгом определил чемпиона.

 Таблица турнира за титул чемпиона Соединённых Штатов WCW в тяжёлом весе (1996)

Турнир за титул чемпиона Соединённых Штатов WCW в тяжёлом весе, финал которого состоялся 29 декабря 1996 года. Турнир проводился для выявления нового чемпиона Соединённых Штатов, после того, как Рик Флэр получил травму, был вынужден вакантировать титул.

 Таблица турнира за титул чемпиона Соединённых Штатов WCW в тяжёлом весе (1999)

Турнир за титул чемпиона Соединённых Штатов WCW в тяжёлом весе, финал которого состоялся 11 апреля 1999 года. Турнир проводился для выявления нового чемпиона Соединённых Штатов, после того, как Скотт Штайнер был лишён чемпионства президентом WCW Риком Флэром.

  После того, как Криса Джерикоа выбил из турнира Скотт Штайнер, он смог договориться о том, чтоб войти в сетку обратно с первого раунда.

 Таблица турнира за титул чемпиона Соединённых Штатов WCW в тяжёлом весе (апрель 2000)

Турнир за титул чемпиона Соединённых Штатов WCW в тяжёлом весе, финал которого состоялся 16 апреля 2000 года. Турнир проводился для выявления нового чемпиона Соединённых Штатов, после того, как Винс Руссо и Эрик Бишофф объявили все титулы WCW вакантными и перезагрузку всех сюжетных линий.

 Таблица турнира за титул чемпиона Соединённых Штатов WCW в тяжёлом весе (июль 2000)

Турнир за титул чемпиона Соединённых Штатов WCW в тяжёлом весе, финал которого состоялся 18 июля 2000 года. Турнир проводился для выявления нового чемпиона Соединённых Штатов, так как Скотт Штайнер был лишён чемпионства, после того как использовал запрещённый приём «Steiner Recliner» против Майка Осома.

Турнирные таблицы за титул чемпиона Соединённых Штатов WWE 

 Таблица первого турнира за титул чемпиона Соединённых Штатов WWE (2003)

Турнир за титул чемпиона Соединённых Штатов WWE, финал которого состоялся 27 июля 2003 года. Турнир проводился для выявления нового чемпиона Соединённых Штатов после возражения титула в WWE.

 Таблица турнира за титул чемпиона Соединённых Штатов WWE (2017/18)

Турнир за титул чемпиона Соединённых Штатов WWE, финал которого состоялся 16 января 2018 года. Турнир проводился для выявления нового чемпиона Соединённых Штатов, после того, как Дольф Зигглер публично отказался от чемпионства, заявив, что такая отвратительная публика не достроены иметь чемпиона. Далее генеральный менеджер SmackDown Live Дэниел Брайан вакантировал титул и назначил новый турнир.

История титула

История чемпионата на брендах 
После возрождения чемпионата в 2003 году, титул был прикреплён к бренду SmackDown. Деление на бренды было прекращено 29 августа 2011 года. 19 июля 2016 года произошло второе разделение ростера WWE на бренды Ниже в таблице приведен список дат, показывающих переходы чемпионата между брендами Raw, SmackDown и ECW.

Статистика

Действующий чемпион 

На    года действующий чемпион — Остин Тиори который удерживает титул Соединённых Штатов во второй раз.

См. также 
 Список действующих чемпионов WWE
 Интерконтинентальное чемпионство WWE
 Североамериканское чемпионство NXT

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 История титула на официальном сайте WWE
 NWA United States Heavyweight Title
 United States Heavyweight Title
 United States Title

Упразднённые титулы WCW
Чемпионские титулы WWE
Награды, появившиеся в 1975 году